HLCS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 726 амінокислот, а молекулярна маса — 80 760.

Кодований геном білок за функціями належить до лігаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки